Francium (87Fr) má 37 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 197 až 233, a několik jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 223Fr (poločas přeměny 22 minut), 212Fr (20 min), 222Fr (14,2 min), 221Fr (286,1 sekund) a 225Fr (3,95 min). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 3,5 minuty, většina pod 30 sekund.

Z prvků, u nichž byla dobře identifikována většina izotopů, je francium nejméně stabilní. Všechny prvky s protonovým číslem větším než nebo rovným 106 (seaborgium atd.) mají nejstabilnější známé izotopy méně stabilní než francium, ovšem je od nich známo jen několik izotopů, a tak je možné, že budou existovat i stabilnější.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Francium
Francium